

Aziende 
 Blind Skateboards – produttore di skateboard

Cinema 
 Blind – cortometraggio del 1908 diretto da Viggo Larsen
 Blind – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Blind – film del 1999 diretto da Deborah Day
 Blind – film del 2007 diretto da Tamar van den Dop
 Blind (블라인드) – film del 2011 diretto da Sang-hoon Ahn
 Blind – film del 2014 diretto da Eskil Vogt
 Amore inaspettato (Blind) – film del 2016 diretto da Michael Mailer

Musica 
 Blind – album dei Corrosion of Conformity del 1991
 Blind –  album dei The Sundays del 1992
 Blind – singolo dei Korn del 1995, dall'album Korn 
 Blind – singolo dei Lifehouse del 2005, dall'album Lifehouse
 Blind – singolo degli Hercules and Love Affair del 2008, dall'album Hercules and Love Affair
 Blind – singolo degli Hurts del 2013, tratto dall'album Exile
 Blind – singolo di DaBaby ft. Young Thug del 2020, tratto dall'album Blame It on Baby (Deluxe)

Videogiochi 
 Blind – Boss del livello 4 di The Legend of Zelda: A Link to the Past

Altro 
 Daley Blind – calciatore olandese nato nel 1990
 Danny Blind – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore olandese